Das Barcelona KIA 2007 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Barcelona. Es war als Turnier der Kategorie Tier IV Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 9. bis zum 17. Juni 2007 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Barcelona